Józef Matecki (1776–1819) – polski drukarz, księgarz, prezydent Krakowa
 Józef Matecki (1896-1969) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Łukasz Matecki (ur. 1972) – polski aktor teatralny i filmowy
 Przemysław Matecki (ur. 1976) – polski malarz współczesny
 Teodor Teofil Matecki (1810–1886) – polski lekarz, działacz społeczny
 Władysław Matecki (1895–1941) – polski lekarz neurolog, psychiatra, psychoanalityk
 Wojciech Matecki (ur. 1941) – polski polityk